Spinoendothyra es un género de foraminífero bentónico de la subfamilia Endostaffellinae, de la familia Endothyridae, de la superfamilia Endothyroidea, del suborden Fusulinina y del orden Fusulinida. Su especie tipo es Endothyra costifera. Su rango cronoestratigráfico abarca desde el Tournaisiense superior hasta el Viseense inferior (Carbonífero inferior).

Discusión  
Clasificaciones más recientes incluyen Spinoendothyra en la subfamilia Spinoendothyrinae,  de la familia Loeblichiidae, de la superfamilia Loeblichioidea, del suborden Endothyrina, del orden Endothyrida, de la subclase Fusulinana de la clase Fusulinata.

Clasificación 
Spinoendothyra incluye a las siguientes especies:

 Spinoendothyra accurata †
 Spinoendothyra costifera †
 Spinoendothyra inflata †
 Spinoendothyra media †
 Spinoendothyra mitchelli †
 Spinoendothyra oldalipinae †
 Spinoendothyra paracostifera †
 Spinoendothyra pietoni †
 Spinoendothyra pietoni kalmiussi †
 Spinoendothyra praeclara †
 Spinoendothyra recta †
 Spinoendothyra spinosa †
 Spinoendothyra spinosa crassitheca †
 Spinoendothyra tenuiseptata †
 Spinoendothyra tenuiseptata globata †

En Spinoendothyra se ha considerado el siguiente subgénero:
 Spinoendothyra (Inflatoendothyra), también considerado como género Inflatoendothyra

Bibliografía 

Géneros de Endothyrida
Géneros de Fusulinida
Géneros de foraminíferos bentónicos